Das Dameneinzel der French Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Francesca Schiavone. Es gewann die Chinesin Li Na gegen die Titelverteidigerin in zwei Sätzen. Es war der erste Erfolg einer Asiatin bei einem Grand-Slam-Turnier.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2011